St Vincent de Paul steht für:

 Vinzenz von Paul
 Vinzenzgemeinschaft